Wippich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wippich (1950–2014), deutscher Sänger und Musiker
 Björn Wippich (* 1977), deutscher Badmintonspieler
 Freya Wippich, geb. Weghofer (* 1952), österreichische Sängerin und Musicaldarstellerin
 Holger Wippich (* 1965), deutscher Badmintonspieler
 Jennifer Böttcher, geb. Wippich (* 1974), deutsche Synchronsprecherin und Sängerin